SZL steht für:
 Lilangeni (ISO-4217-Code), Währung von Eswatini
 Standortzwischenlager, siehe Zwischenlager (Kerntechnik)
 Whiteman Air Force Base (IATA-Code), Luftwaffenstützpunkt der US-Luftwaffe in Missouri
 Swaziland Airlink (ICAO-Code), nationale Fluggesellschaft Eswatinis

szl steht für:
 Schlesisch (polnischer Dialekt) (ISO-639-3-Code)

SZL